Maciej Nowicki (1910–1950) – polski architekt, absolwent Politechniki Warszawskiej
 Maciej Nowicki (ur. 1941) – inżynier, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, polityk, ekolog, minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnych w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991) i minister środowiska w rządzie Donalda Tuska (2007–2010)
 Maciej Nowicki (ur. 1973) – polski prawnik i działacz społeczny, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka